Левенштерн — фамилия:

 Левенштерны — лифляндский баронский и дворянский род.

Представители фамилии:
 Левенштерн, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2761; 18 декабря 1813.
 Левенштерн, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4433; 18 декабря 1830.
 Левенштерн, Карл Ермолаевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 26 сентября 1799.
 Левенштерн, Карл Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 2695; 6 октября 1813.
 Левенштерн, Карл Фёдорович — Георгиевский кавалер; генерал; герой Отечественной войны 1812 года.